De moeder van een persoon
 Mamma, ook wel Mammatus genoemd, een type wolk
 Mamma (single), een single van André Hazes uit 1977
 Mamma (album), een album van André Hazes uit 1998

Zie ook 
 La mamma, een single van Charles Aznavour uit 1963
 Mamma Mia, doorverwijspagina
 Mamma Roma, film uit 1962
 Mama, doorverwijspagina